Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 48-as, továbbá 48A jelzésű villamosok:

 48-as villamos (Budapest)
 48A villamos (Budapest)megszűnt